Kovářův mlýn může být:

jméno mlýna
 Kovářův mlýn (Dlouhá Třebová) – Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
 Kovářův mlýn (Horní Bříza) – Horní Bříza, okres Plzeň-sever
 Kovářův mlýn (Jirkalov) – Jirkalov, okres Prachatice
 Kovářův mlýn (Košťálov) – Košťálov, okres Semily

jiné
 Kovářův mlýn – přírodní památka, Košťálov, okres Semily